Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Piet Norval 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (campioni)

 Petr Korda /  Karel Nováček (semifinali)
 Marc-Kevin Goellner /  Scott Melville (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1994
ATP Tour 1994